Сезон ФК «Сталь» (Дніпропетровськ) 1947 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Україна

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1947 українських футбольних клубів
1947 у футболі